Арефьевский круг — неформальное объединение независимых ленинградских художников. Возникло в конце 1940-х годов.

В состав группы входили Александр Арефьев (1931—1978), Рихард Васми (1929—1998), Шолом Шварц (1929—1995), Владимир Шагин (1932—1999) и Валентин Громов (1930—2022). К «арефьевскому кругу» примыкал и поэт Роальд Мандельштам (1932—1961).

Литература 
 Арефьевский круг / Составитель Любовь Гуревич. — СПб.: ООО «ПРП», 2002.

Ссылки 
 Страница на сайте «Russkialbum»
 Рецензия на книгу «Арефьевский круг»

Художественные группы
Неофициальное искусство СССР